Fotbollsallsvenskan 1949/1950 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Höstsäsongen spelades 29 juli-6 november 1949 och vårsäsongen spelades 10 april-4 juni 1950. Seriesegraren Malmö FF gick obesegrade genom säsongen, vilket fortfarande () är enda gången i Allsvenskans historia.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Referenser

Fotnoter

Källor

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1949
Fotboll i Sverige 1950
1949/1950
Fotbollssäsongen 1949/1950